een paaltje in Amsterdam en andere steden, zie amsterdammertje (paaltje).
 een rond koekje gevuld met amandelspijs, zie: amsterdammertje (koek).
 een kleine, gemotoriseerde boot, zie: amsterdammertje (boot).
 een taps toelopend bierglas zonder ronding, ook wel 'amsterdammertje' genoemd, zie: vaasje.
 het laatste restje jenever uit een fles, in Amsterdamse cafés een amsterdammertje genoemd, zie jenever, cafécultuur.
 een restaurant in Loenen aan de Vecht, 't Amsterdammertje.